Villari ist der Nachname folgender Personen:

 Emilio Villari (1836–1904), italienischer Physiker, Pasquale Villaris Bruder (Villari-Effekt)
 Pasquale Villari (1827–1917), italienischer Mittelalterhistoriker und Politiker, Emilio Villaris Bruder
 Rosario Villari (* 1925), italienischer Neuzeithistoriker

Siehe auch:

 Villari-Effekt (PDF)